Фида́н Экре́м кызы́ Каси́мова (; род. 17 июня 1947, Баку, Азербайджанская ССР) — советская, азербайджанская оперная певица (сопрано), педагог. Народная артистка СССР (1988).

Биография 
Фидан Касимова родилась в Баку.

После окончания специализированной музыкальной школы им. Бюльбюля в 1966 году поступила в Бакинскую консерваторию им. У. Гаджибекова, которую окончила в 1971 году по двум факультетам — струнному (скрипка, класс С. Ганиева) и вокалу (класс И. А. Львович). В 1974 году окончила аспирантуру Московской консерватории.

После защиты диплома возвратилась в Баку и стала солисткой Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова.

Участвовала во многих международных конкурсах вокалистов (Женева, II премия, 1973 год; Верчелли, I премия, 1977 год; Тбилиси, I премия, 1977 год; Ташкент, III премия, 1977 год; Афины, I премия и Гран-при, 1981 год; Москва, II премия, 1982 год).

Выступает в концертах. Исполняет вокальные произведения западно-европейских, русских и азербайджанских музыкальных классиков.

Выступала в Большом и Мариинском театрах, Толедо Опера (США), Театре им. Б. Сметаны (Чехия), Государственном театре Бухареста (Румыния), Оперном театре Гаваны (Куба), Афинском Парфеноне (Греция), Оперном театре Анкары (Турция), Оперном театре Детройта (США), с Московским камерным оркестром «Виртуозы Москвы».

Много гастролирет по миру (США, Германия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Австрия, Мексика, Франция, Дания, Куба, Турция и др.), ведет мастер-классы.

С 1982 года занимается педагогической деятельностью. С 1993 года заведует кафедрой вокала Бакинской консерватории (профессор с 1990 года). С 1992 по 1998 годы преподавала на кафедре вокала Стамбульской консерватории.

По инициативе певицы и её сестры Хураман в Баку с 1997 года проводится Республиканский конкурс молодых оперных певцов.

В 1999 году из-за разногласий с директором А. Меликовым уволена из Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова.

Семья 
 Родители — Экрем Касимов и Тукезбан Касимова
 Сестра — Хураман Касимова (род. 1951), оперная певица, народная артистка Азербайджанской ССР (1986). Неоднократно выступали вместе как в Азербайджане, так и в различных странах мира.
 Сын — Фарид Ахунд-Касимов (род. 1980), музыкант и композитор, занимается бизнесом.

Награды и звания 
 Международный конкурс молодых вокалистов в Женеве (Швейцария) (II премия, 1973)
 Международный конкурс им. Дж. Виотти (Верчелли, Италия) (I премия, 1977)
 V Закавказский конкурс музыкантов-исполнителей в Тбилиси (I премия, 1977)
 VIII Всесоюзный конкурс вокалистов им. М. Глинки в Ташкенте (III премия, 1977)
 Международный конкурс им. Марии Каллас в Афинах (Греция) (I премия и Гран-при, 1981)
 VII Международный конкурс имени П. И. Чайковского (Москва) (II премия, 1982)
 Заслуженная артистка Азербайджанской ССР (1978)
 Народная артистка Азербайджанской ССР (1983)
 Народная артистка СССР (1988)
 Премия Ленинского комсомола Азербайджанской ССР
 Государственная премия Азербайджанской ССР (1984)
 Орден «Слава» (Азербайджан, 1997)
 Орден «Честь» (Азербайджан, 2010)
 Орден Независимости (Азербайджан, 2017)
 Имя Фидан Касимовой включено в книгу «100 женщин мира»
 Имена Фидан и Хураман Касымовых вошли в новую энциклопедию Кембриджского университета (Великобритания)

Творчество

Партии 
 «Отелло» Дж. Верди — Дездемона
 «Тоска» Дж. Пуччини — Тоска
 «Кармен» Ж. Бизе — Микаэла
 «Турандот» Дж. Пуччини — Турандот
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Татьяна
 «Кёроглы» У. Гаджибекова — Нигяр
 «Богема» Дж. Пуччини — Мими
 «Фауст» Ш. Гуно — Маргарита
 «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Чио-Чио-сан
 «Аида» Дж. Верди — Аида
 «Севиль» Ф. Амирова — Севиль.

Фильмография 
  — «Земля, море, огонь, небо» — Севда
  — «Три эскиза»
  — «Рашид Бейбутов 20 лет назад»
  — «От сердца к сердцу»
 2007 — «Маэстро Ниязи».

Примечания

Ссылки 
 Из беседы Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева с народными артистками Фидан и Хураман Касимовыми
 Сестры Касимовы готовятся к гастролям
 Я получил вид на жительство в США по графе «выдающаяся личность» — Чингиз Садыхов

Выпускники Бакинской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Азербайджанский театр оперы и балета
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Лауреаты Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки
Сопрано
Академические музыканты Азербайджана
Академические музыканты СССР